Inom elberdskapen finns tre civilpliktsutbildningar. Kraftledningsreparatör, Ställverksreparatör och Kraftverksoperatör. Alla utbildningar är 5 månader långa. Totalt utbildas ca 120 personer per år, hälften på hösten och hälften på våren.

Svenska kraftnät är ansvarig myndighet.

Externa länkar 
Civilpliktiga utbildningar
Svenska kraftnät

Sveriges administration